Heathrow – port lotniczy w Londynie
 Heathrow – miejscowość spisowa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Heathrow – była miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn